Taner Yıldız peut désigner :

 Taner Yıldız (1962-), homme politique turc ;
 Taner Yıldız (1992-), footballeur turc.